Aulus Postumi Albí Regil·lensis, tribú amb potestat consolar el 397 aC.
 Aulus Postumi Albí, cònsol el 242 aC.
 Aulus Postumi Albí Lusc, cònsol el 180 aC.
 Aulus Postumi Albí, cònsol el 151 aC.
 Aulus Postumi Albí, propretor d'Àfrica el 110 aC.
 Aulus Postumi Albí, cònsol el 99 aC.
 Aulus Postumi Albí, pretor el 89 aC.
 Aulus Postumi Albí, governador provincial romà el 48 aC.